Harding é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Harding (Dakota do Sul)
Condado de Harding (Novo México)

Desambiguações de topônimos